Terza Forza – branca della psicologia nota anche come psicologia umanistica.
Terza Forza – coalizione politica della Quarta Repubblica francese.